

Littérature 
The Hardy Boys, en français Les Frères Hardy, est le titre original d'une série de romans policiers américains pour la jeunesse créée par Edward Stratemeyer en 1927 et publiée en France. Parmi ses adaptations figurent : 
 The Hardy Boys (1956), série télévisée américaine en trente-trois épisodes diffusée dans l'émission The Mickey Mouse Club ;
 The Hardy Boys (1969), une série télévisée d'animation américaine en 34 épisodes diffusée sur ABC ;
 The Hardy Boys/Nancy Drew Mysteries (1977-1979), série télévisée américaine en 46 épisodes diffusée sur ABC ;
 Les Frères Hardy, série télévisée américano-franco-canadienne en 13 épisodes diffusée en 1995;
 The Hardy Men, film américain de Shawn Levy prévu pour 2013 (sous réserve), inspiré de la série The Hardy Boys;
 The Hardy Boys (2020), série télévisée canadienne (une saison de 13 épisodes) en attente de renouvellement.

Musique 
The Hardy Boys, groupe de pop américain créé en 1969 pour la série télévisée d'animation homonyme ;
The Hardy Boys, groupe de pop écossais créé en 1985.

Sport 
Hardy Boyz, une équipe de catch à la WWE.